Janssens kan som auktorsförkortning betyda:

 Emile Janssens
 Joannes Arnoldus P. Janssens

Robotskapade auktorsförkortningar